HMS Gustav, eller HMS Gustaf, kan syfta på:

 HMS Gustav V – ett pansarskepp som tillhörde den svenska marinen

 HMS Gustaf af Klint –  ett tidigare svenskt örlogsfartyg
 HMS Konung Gustav IV Adolf – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1799
 HMS Prins Gustaf – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1758
 HMS Konung Gustaf III – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1777
 Kronprins Gustaf Adolf (linjeskepp) – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1782